Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justine Henin et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2002
Gold Coast
Tennis en Australie en 2001
Tennis en Australie en 2002
Sport en décembre 2001
Tennis en janvier 2002